Українець Анатолій Іванович (1954—2020) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Українець Вадим Леонідович (1992) — український футболіст, півзахисник.
 Українець Валентин Юрійович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Українець Владислав Петрович (1999—2022) — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно).
 Українець Дмитро Степанович (1948) — український військовик, контрадмірал ВМС ЗСУ.
 Українець Іван Каленикович (1888—1945) — український художник, майстер розпису на фарфорі.
 Українець Іван Петрович (1932—?) — депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Українець Ігор Васильович (1976) — український футболіст, нападник та півзахисник.
 Українець Остап Віталійович (1994) — український письменник і перекладач.
 Українець Сергій Володимирович (*1983) — український футболіст, захисника.

Також 
 Українець (значення)